Hermann steht für:

 Hermann, Vor- und Familiennamen,
 siehe auch Liste der Herrscher namens Hermann
 Hermann (Missouri), Stadt im Gasconade County, Missouri
 Hermann (Mondkrater), benannt nach Jakob Hermann
 (10239) Hermann, einen Asteroiden
 Grube Hermann, Begriffsklärung
 Zeche Hermann, Begriffsklärung
 Hermann (Zeitschrift), Hagen 1814
 Hermann. Deutsches Wochenblatt, London 1859–1869
 Hermann (Unternehmen), italienisches Heiztechnikunternehmen
 Hermann (Schiff), Schiff
 Hermann (Verlag), französischer Wissenschaftsverlag
 Mensch Hermann, TV-Serie
 Hermann Heights Monument (auch Herman the German) in New Ulm (Minnesota)
 Hermann (Teig), Sauerteigansatz, der zur Brotherstellung dient
 Polizeiruf 110: Hermann, Fernsehfilm aus der Krimireihe Polizeiruf 110 (2021)

Siehe auch:
 Hermann-Polka
 Testudo hermanni, wissenschaftlicher Namen der Griechischen Landschildkröte
Herman
Herrmann